Уакечула има више значења:

 Општина Уакечула (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уакечула (Уакечула, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уакечула, Ла Палма (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику